Oligotoma är ett släkte av insekter. Oligotoma ingår i familjen Oligotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Oligotoma